Wittnau (Breisgau), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Wittnau (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau